6-й сезон Мирового шоссейного кубка UCI — велошоссейного сезонного турнира 1994 года.

Обзор сезона 
Календарь турнира претерпел изменения по сравнению с прошлым сезоном. Из него исчезла финальная гонка сезона. Таким образом турнир состоял из 10 однодневных гонок проходивших в Европе. Проводившая в прошлые сезоны гонка Уинкатон Классик сменила своё название на Лидс Интернейшинал Классик.

Регламент турнира остался прежним. Индивидуальный рейтинг предусматривал начисление очков первым 12 гонщикам на каждой гонке (их количество не зависело от гонки). Чтобы быть классифицированным в итоговом рейтинге гонщик должен был принять участие в 6 из 10 гонок. Победитель сезона определялся по общей сумме набранных очков не зависимо от количества проведённых гонок. Командный рейтинг рассчитывался по двухступенчатой схеме. По итогам каждой гонки суммировались места трёх лучших гонщиков каждой команды. После чего происходило ранжирование команд по возрастанию суммы мест. Очки получали 10 лучших команд на каждой гонке. Победитель сезона определялся по общей сумме набранных очков не зависимо от количества проведённых гонок.
Начисляемые очки

Победителем индивидуального рейтинга стал итальянец Джанлука Бортолами. Второе место занял бельгиец Йохан Мюзеув, третье  – молдаванин Андрей Чмиль. 

Среди команд стран второй год подряд первенствовала . Второй стала , третьей  – .

Календарь

Итоговый рейтинг

Индивидуальный

Командный

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
  Результаты гонок Мирового шоссейного кубка UCI 1994 на архивной странице Cyclingbase
 Результаты гонок Мирового шоссейного кубка UCI 1994 на Memoire du cyclisme
 Итоговые результаты Мирового шоссейного кубка UCI 1994 на Memoire du cyclisme